Laurans est un patronyme porté notamment par :

 Félix-Hilaire Laurans (1799-1859), maire de Montélimar, député de la Drôme ;
 Victor-Omésime-Quirin Laurans (1842-1911), ecclésiastique français.

Homonymie de patronyme